Vaudoncourt puede referirse a: 

 Vaudoncourt, comuna francesa situada en Mosa; o
 Vaudoncourt, comuna francesa situada en Vosgos.